Grund (Luxemburg), stadsdeel van de stad Luxemburg
 Grund (Hilchenbach) plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen